Paradrina casearia är en fjärilsart som beskrevs av Otto Staudinger 1899. Paradrina casearia ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
casearia